Мейн или Мэйн:

Топоним 
 Мейн — альтернативная транскрипция названия штата Мэн.
 Мейн — тауншип в штате Миннесота.
 Мейн — большой ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны.
 Испанский Мэйн — термин для северного побережья Южной Америки, обычно использующийся в пиратском контексте.

Фамилия 
 Мейн, Грант (род. 1960) — канадский гребец.
 Мейн, Джон (1926—1982) — основатель «Международного общества христианской медитации».
 Мейн, Лорн (1930—2019) — канадский теннисист.
 Мэйн, Марджори (1890—1975) — американская актриса.
 Мейн, Том (род. 1944) — американский архитектор.

См. также 
 Мэн
 Олд Мейн